Pleșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pleșești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Pleșești (Berca), Dorf im Kreis Buzău
 Pleșești (Podgoria), Dorf im Kreis Buzău
 Pleșești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Pleșești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Pleșești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea